Kozjak u. ä. heißen folgende geographische Objekte:
 Kozjak (Bilje), Dorf der Gemeinde Bilje,  Gespanschaft Osijek-Baranja, Kroatien 
 Kozjak (Karbinci), Ortschaft in der Gemeinde Karbinci, Mazedonien
 Kozjak (Resen), Ort der pelagonischen Gemeinde Resen, Mazedonien
 Kozjak nad Pesnico, Ortschaft der Gemeinde Kungota, Slowenien
 Kozjak (Mislinja), Ortschaft der Gemeinde Mislinja, Slowenien
 Kozjak pri Ceršaku, Ortschaft der Gemeinde Šentilj, Slowenien
 Paški Kozjak (Ort), Ortschaft der Gemeinde Velenje, Slowenien

Bauten:
 Kosiack, Burgruine in Slowenien
Berge und Pässe:
 Poßruck, Gebirge in Österreich und Slowenien (slowenischer Name)
 Paški Kozjak (Bergzug), Bergregion in den Karawanken (Vitanjske Karavanke, deutsch Weitensteiner Zug), Slowenien
 Kosiak, 2024 m, Berg in Kärnten (slowenischer Name)
 Veliki Kozjak, 1207 m, Berg im Svilaja-Gebirge in Kroatien
 Kozjak (Ožbalt), 823 m, Gipfels des Poßruck/Kozjak-Gebirgs im Drautal bei Ožbalt, Slowenien
 Kozjak (Pass), 660 m, Pass am Südrand der Steiner Alpen, Slowenien
Gewässer:
 Kozjak (Soča), Nebenfluss des Isonzo in Slowenien, bildet den Kozjak-Fall
 Kozjak (See) im Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien

Siehe auch:	
 Kosak, Kozak